Burgdorf heißen:

Ortschaften:
 Burgdorf BE, Stadt im Emmental im Kanton Bern
 Burgdorf (Region Hannover), Stadt in der Region Hannover
 Burgdorf (Landkreis Wolfenbüttel), eine Gemeinde im Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Burgdorf bei Osterlinde oder Burgdorf-Bahnhof, ein inoffizieller Ortsteil in der Gemeinde Burgdorf (Landkreis Wolfenbüttel), Niedersachsen
 Burgdorf (Idaho), ein gemeindefreier Ort in den Vereinigten Staaten
 Burgdorf, bis 1932 Grodzisko, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945 Grodzisko (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Burg-Dorf, bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Burg (Spreewald), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

Historisches:
 Landkreis Burgdorf, ein ehemaliger Landkreis in der Region Hannover
 Werlaburgdorf, Gemeinde im Landkreis Wolfenbüttel, bis 1958 im damaligen Landkreis Goslar
 Amtsbezirk Burgdorf, ein ehemaliger Verwaltungsbezirk des Schweizer Kantons Bern

Schulen:

Familienname:
 Alardus von Burgdorf, deutscher Hofbeamter
 Christian Friedrich Adolf Burghard von Cramm-Burgdorf (1837–1913), deutscher Gesandter und Autor
 Eva Burgdorf (* 1956), deutsche Diakonin und Feministin
 Karl-Ulrich Burgdorf (* 1952), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Marc-André Burgdorf (* 1972), Landrat des Landkreises Emsland
 Wilhelm Burgdorf (1895–1945), deutscher General im Zweiten Weltkrieg
 Will Burgdorf (1905–1944), deutscher Porträtfotograf
 Wolfgang Burgdorf (* 1962), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Burchtorff
 Burgerdorf
 Burgsdorf (Begriffsklärung)
 Burgsdorff